Приведённая ниже схема транскрипции предназначена для передачи финских имён и названий. Шведские имена и названия, в том числе встречающиеся в Финляндии, передаются по шведско-русской практической транскрипции.

Общие принципы 
В таблице указаны соответствия букв и их сочетаний в русском тексте согласно рекомендациям нескольких источников.

Для обозначения долгих гласных финского языка употребляются во всех позициях последовательно два русских буквенных знака.

Наиболее сложной проблемой являются финские долгие гласные yy, ää, öö, дифтонги и сочетания, начинающиеся с j.

Описание произношения звуков финского языка см. в статье о финском алфавите.

Таблица

Передача долгих гласных 
Использование удвоенных русских букв при передаче финских долгих гласных отличается от общих принципов передачи гласных, согласно которым долгота гласных на русский язык не передаётся. В финском языке, в отличие, например, от немецкого или нидерландского, удвоение гласной буквы является единственным регулярным способом передачи долготы гласных, к тому же долгота в финском и эстонском языках является органической частью системы языка и имеет фонематическое значение, служа к различению многочисленных омонимов. То обстоятельство, что двойные гласные по правилам русского языка должны читаться в два слога, а не в один, уходит на второй план перед важностью различения омонимов и возможностью обратной транскрипции.

Примечания

Источники 
 
 (По библиографической системе Хельсинкского университета можно сделать вывод, что статья опубликована в 1977 году. В статье авторы не указаны, но в журнале можно найти следующую информацию об авторах: Совет по финскому языку (:fi:suomen kielen lautakunta), состав: Терхо Итконен (:fi:Terho Itkonen), Матти Садениеми (:fi:Matti Sadeniemi), Осмо Икола (:fi:Osmo Ikola), Эско Койвусало (Esko Koivusalo), Осмо Ранта (Osmo Ranta), Арво Сало (:fi:Arvo Salo), Аймо Турунен (Aimo Turunen). В самой статье указаны Игорь Вахрос (Igor Vahros) и Мартти Кахла (Martti Kahla), на основании доклада которых статья написана.)
  
 Kahla, Martti (ред.): Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas. Справочник по русской передаче финляндских личных имен и фамилий. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 53. Valtion painatuskeskus, Helsinki. 1977. ISSN 0355-5437. ISBN 951-861-103-3

См. также 
 Эстонско-русская практическая транскрипция
 Шведско-русская практическая транскрипция
 Практическая транскрипция других языков
 Финско-украинская практическая транскрипция (по-украински)

Ссылки 
 Транскриптор с финского на русский

Практическая транскрипция с русским языком
Финский язык